Castellanismo puede corresponder a:
 Castellanismo (lingüística): el uso de vocablos de la lengua castellana en otro idioma.
 Castellanismo (política): un movimiento o ideología política que propugna la identidad territorial de lo que se considera Castilla.